Pérez kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Pérez
 Gustavo A. Pérez
 Leonardo Pérez

Robotskapade auktorsförkortningar